Eduard Fueter - storico svizzero
Friedrich Fueter - politico svizzero